Александр Нури (, ; 20 августа 1979, Букстехуде) — немецкий футболист персидского происхождения, полузащитник, а также футбольный тренер.

Карьера игрока 
В юношеский период Нури играл в команде города Букстехуде, а затем в гамбургским «Форвэртс-Вакер 04». В 1998 году он подписал свой первый профессиональный контракт с «Вердером», но играл за вторую команду в северной Регионаллиге. В 1999 году он был отдан в аренду в США в клуб «Сиэтл Саундерс» и за сезон сумел отыграть восемь встреч. В этот же период он неоднократно привлекался в молодёжную сборную Ирана, а также сыграл за юношескую сборную Германии (до 16 лет) на юношеском чемпионате Европы 1996 года в Австрии.

После возвращения в Германию Александр так и не сумел пробиться в основной состав «Вердера» и в июле 2001 года перешёл в «Юрдинген 05», который выступал в Регионаллиге Северной Рейн-Вестфалии. В 2004 году он последовал за тренером Клаусом-Дитером Воллицем, перешедшим в «Оснабрюк». Вместе с этим клубом ему удалось выйти во вторую Бундеслигу в сезоне 2006/07.

После этого достижения Нури стал значительно реже проходить в основной состав, и он вынужден был покинуть команду, сменив её на «Хольштайн» в 2008 году. Он подписал трёхлетний контракт с клубом и поднялся с ним третью лигу в 2009 году.

В начале сезона 2010/11 Александр перебрался в «Ольденбург». Вместе с этой командой он также вышел из нижнесаксонской Оберлиги в северную Регионаллигу. Летом 2012 года Нури завершил профессиональную карьеру футболиста, поскольку последний год он вынужден был играть в Ландеслиге.

Тренерская карьера 
Ещё имея на руках контракт футболиста, Нури приступил к работе на должности тренера по физической подготовке «Ольденбурга». С лета 2012 по апрель 2013 был ассистентом, а после возглавил клуб и в сезоне 2013/14 сумел занять с ним третье место в северной Регионаллиге.

С июля 2014 года работал во второй команде «Вердера» и имел с ним трёхлетний контракт. В начале сентябре 2016 года возглавил первую команду «Вердера», а через год, в октябре 2017 года, был уволен с этой должности.

24 сентября 2018 года Нури был назначен главным тренером «Ингольштадта». Спустя два месяца он был уволен.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Германии
Футболисты Ирана
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс» (1994—2008)
Игроки ФК «Юрдинген 05»
Игроки ФК «Оснабрюк»
Игроки ФК «Хольштайн»
Игроки ФК «Ольденбург»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Ольденбург»
Тренеры ФК «Вердер II»
Тренеры ФК «Вердер»
Тренеры ФК «Ингольштадт»
Тренеры ФК «Герта»